Osoby o tym nazwisku:
 Jeorjos Pikilidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk
 Panajotis Pikilidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk